Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1974 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 23 по 24 февраля на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Февраль 1974 года
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Нидерландах